Ранавалуна:

 Ранавалуна I (1788—1861) — королева Имерины.
 Ранавалуна II (1829—1883) — королева Имерины 1868-1883.
 Ранавалуна III (1861—1917) — последняя королева Имерины.